Unterseeboot 35 ou U-35 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et Seconde Guerre mondiale.

L'Unterseeboot 35 a été construit en 1914 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale avant de se rendre en 1918. 
Durant la Première Guerre mondiale, les Allemands ont aussi donné à deux autres U-boot une désignation similaire : 
L'Unterseeboot 35, construit en 1916 et coulé en 1918. 
L'Unterseeboot C-35 a été construit en 1916 et a été coulé en 1918.
L'Unterseeboot 35 a été construit en 1936 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale avant être sabordé en 1939.

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1900